Gimpel steht für:

 Gimpel (Art), die Vogelart Pyrrhula pyrrhula
 die Vogelgattung Pyrrhula, siehe Eigentliche Gimpel
 Gimpel (Berg), Berg (2173 m) in den Tannheimer Bergen, Tirol
 Gimpel Verlag, deutscher Buchverlag

Gimpel ist der Familienname folgender Personen: 
 Bronisław Gimpel (1911–1979), polnisch-amerikanischer Geiger und Violinlehrer
 Bruno Gimpel (1886–1943), deutscher Maler und Grafiker
 Erica Gimpel (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin 
 Erich Gimpel (1910–2010), deutscher Spion
 Harald Gimpel (* 1951), deutscher Kanute
 Henner Gimpel, deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Jakob Gimpel (1906–1989), polnisch-amerikanischer Pianist
 Jean Gimpel (1918–1996), französischer Historiker
 René Gimpel (1881–1945), französischer Kunsthändler

Siehe auch: 
 Gimbel
 Gimpl
 Gimple